Fossiele overgangsvorm
 Compromis